

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czarne Pole – część wsi Irządze w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Czarne Pole – część wsi Lipie w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody